Zerbst può riferirsi a:
 Zerbst/Anhalt – città tedesca
 Kleinzerbst (lett: "Zerbst piccola") – frazione della città tedesca di Aken (Elbe)
 Kleinzerbst (lett: "Zerbst piccola") – frazione della città tedesca di Bad Schmiedeberg